Screven (Géorgie) ;
 Comté de Screven ;

Homonymie de localités aux États-Unis